Johan av Navarra kan syfta på:

 Johan I av Navarra
 Johan II av Navarra
 Johan III av Navarra